Sauville, commune française des Ardennes
 Sauville, commune française des Vosges
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France